Miejscowości w USA:
 Forbes – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey
Gminy w USA:
 Forbes (ang. Forbes Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Holt
 Forbes (ang. Forbes Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Charles Mix

Miejscowości w Australii:
 Forbes – miejscowość w hrabstwie Forbes w stanie Nowa Południowa Walia

Hrabstwa w Australii:
 Hrabstwo Forbes – hrabstwo w stanie Nowa Południowa Walia

Muzyka:
 Forbes  - szwedzki zespół muzyczny

Czasopisma:
 Forbes – amerykański opiniotwórczy dwutygodnik o tematyce ekonomicznej
 Forbes (Polska) – polska edycja powyższego miesięcznika, wydawana przez Axel Springer Polska

Ludzie:
 Steve Forbes (ur. 1947) – wydawca i redaktor naczelny amerykańskiego miesięcznika oraz polityk związany z Partią Republikańską
 Steve Forbes – amerykański bokser
 Colin Forbes – brytyjski pisarz